Рафаэль Фрамбергер (; 6 сентября 1995, Аугсбург, Германия) — немецкий футболист, защитник клуба «Аугсбург».

Клубная карьера 
Фрембергер — воспитанник клуба «Аугсбург». В 2014 году Рафаэль начал выступать за дублирующий состав. 28 января 2017 года в матче против «Вольфсбурга» он дебютировал в Бундеслиге.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Германии
Игроки ФК «Аугсбург»